Helsinki-Syndrom steht für:
 Helsinki-Syndrom, Synonym für das Stockholm-Syndrom, psychologisches Phänomen
 Helsinki-Syndrom (Fernsehserie), deutsch-finnische Thriller-Fernsehserie (2022)